Велосипедная неделя Каталонии () — шоссейная многодневная велогонка по дорогам испанского автономного сообщества Каталония, проходившая с 1963 по 2005 год, за исключением 1980 года.

История 
Первые пять выпусков гонки проводились под названием Challenge Drink, после чего с 1966 года она стала называться Setmana Catalana de Ciclisme.

До 1994 года гонка могла рассматриваться в качестве прелюдии Вуэльта Испании которая тогда проходила в апреле - мае, а также другим именитым весенним гонкам.

После реорганизации шоссейных соревнований в 2005 году гонка попала только в календарь UCI Europe Tour и получила высшую категорию 2.HC. Оказавшись вне UCI ProTour резко сократилось число участвующих команд.

В 2006 году запланированная гонка была отменена по финансовым причинам.

Организатором гонки выступала Ciclista Barcelona Sports, также организовавшая Восхождение на Монжуик.

Призёры

Рекорд побед

По странам

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
  
 Неделя Каталонии на Cycling Archives
 Неделя Каталонии на Memoire du cyclisme
  Неделя Каталонии на CycleBase

Велогонки в Испании
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1963 года